Sant’Eustachio steht für:
 Eustachius (italienisch: Sant’Eustachio), römischer Märtyrer
 Sant’Eustachio (Rom), Titelkirche in Rom, namensgebend für den Stadtteil

Orte in Italien:
 Sant’Eustachio (Rione), Stadtteil von Rom
 Sant’Eustachio, Ortsteil von Mercato San Severino, Provinz Salerno
 Sant’Eustachio, Ortsteil von Montoro Superiore, Provinz Avellino